Osoby o nazwisku Ehrlich:
 Alojzy Ehrlich – tenisista stołowy
 Arnold Ehrlich – adwokat
 Emilia Ehrlich – siostra zakonna urszulanka
 Henryk Ehrlich – redaktor, adwokat
 Ludwik Ehrlich – polski prawnik
 Marcin Ehrlich – polski lekarz
 Paul Ehrlich – niemiecki chemik i bakteriolog, laureat Nagrody Nobla
 Paul R. Ehrlich – amerykański biolog
 Paul i Richard Ehrlich – niemieccy architekci, bracia
 Robert Ehrlich – amerykański polityk
 Stanisław Ehrlich – polski prawnik

Inne:
 (65708) Ehrlich – planetoida